Fichtenberg ist ein geographischer Name:

Orte:
 Fichtenberg, Gemeinde im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Fichtenberg (Mühlberg/Elbe), Ortsteil der Stadt Mühlberg/Elbe, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg

Berge und Erhebungen:
 Fichtenberg (Winhöring) (bis 465 m), rechter Talhang des Haunberger Bachs bei Mandelsberg, Gemeinde Winhöring, Landkreis Altötting, Bayern
 Fichtenberg (Ergersheim) (369 m), Berg im Steigerwald bei Ergersheim, Landkreis Ansbach, Bayern
 Fichtenberg (Burghaslach) (bis 365 m), rechter Talhang des Freihaslacher Bachs bei Freihaslach, Markt Burghaslach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Fichtenberg (Berlin) (68 m), Erhebung im Stadtteil Steglitz, Berlin
 Fichtenberg (Michendorf) (68 m), Erhebung in der Gemeinde Michendorf, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg

Siehe auch:
 Fichtberg
 Fichteburg
 Fichtelberg